Владиславка — название населённых пунктов:

Украина 
 Владиславка — село в Мироновском районе Киевской области.
 Владиславка — село в Сквирском районе Киевской области.
 Владиславка — село в Ольшанском районе Кировоградской области.